Primærrute 15 är en 204 km lång väg i Danmark som går från Grenå via Århus tvärs genom Jylland till Ringkøbing. Den har sin startpunkt i Grenå hamn. I byn Søndervig på västkusten möter den sekundærrute 181 och upphör.

Trafikplatser

 
 
 
 
 

 
|}

Vägar i Danmark
Motorvägar i Danmark
Listor över avfartsnummer